5 peut désigner :

 5, un nombre ;
 5, un chiffre (le caractère graphique représentant le nombre 5) ;
 5, -5, 1905, des années du calendrier julien ;
 5, une marque de chewing-gum de la Wrigley Company ;
 5, un collectif de bande dessinée de 2007 ;
 5, une visual novel de 2008 ;

Musique

Chanson 

 5, chanson d'Ultraspank sortie le .

Album 

 5, titre provisoire de Marieke, album de Jacques Brel sorti en 1961 ;
 5, album de JJ Cale sorti en  ;
 5, album de Lenny Kravitz sorti le  ;
 5, album de Supersilent sorti le  ;
 5, album de Do As Infinity sorti le  ;
 5, album du groupe Megaherz sorti le  ;
 5, album de Berryz Kōbō sorti le  ;
 5, album de Big Mama sorti en  ;
 5, album de Die Antwoord sorti le  ;
 5, album de Lamb sorti le  ;
 5, compilation de 50 Cent sortie le  ;
 5, album d'Alizée sorti le  ;
 5, album de Paris Combo sorti le .

Voir aussi 

 
 
 Ⅴ
 
 
 Mazda 5
 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Homonymie de titre
Homonymie de nombre